O nome Ana foi usado em seis ciclones tropicais no Oceano Atlântico.

Tempestade tropical Ana (1979) - atingiu as Pequenas Antilhas, mas não há relatos de impactos.
Tempestade tropical Ana (1985) - afetou o leste do Canadá, mas não há relatos de impactos.
Tempestade tropical Ana (1991) - afetou o leste dos Estados Unidos, mas não há relatos de impactos.
Tempestade tropical Ana (1997) - ficou ativo a leste dos Estados Unidos. Não há relatos de impactos.
Tempestade tropical Ana (2003) - primeiro ciclone tropical a se formar no Atlântico num mês de abril. Não afetou nenhuma região costeira. Porém, causou duas fatalidades indiretamente.
Tempestade tropical Ana (2009) - atingiu as Pequenas Antilhas, causando apenas danos mínimos.
Tempestade tropical Ana (2015) - atingiu a Carolina do Sul, primeiro ciclone tropical da temporada a chegar a terra causando apenas danos mínimos.
Desambiguação